Mercantour est un toponyme pouvant désigner :

 le parc national du Mercantour en France
 le massif du Mercantour-Argentera, dans les Alpes franco-italiennes
 la cime du Mercantour, dans le massif du Mercantour-Argentera